Heartbeat: The Abbreviated King Crimson
Heartbeat (canção de Enrique Iglesias)
Heartbeat Radio
Heartbeat Tour
Heartbeat City
Heartbeat Song

Desambiguação